Grafwegen, een buurtschap in de gemeente Berg en Dal
 Grafwegen, hetzelfde buurtschap maar aan de andere kant van de grens in de Duitse gemeente Kranenburg.